Македонски језик може бити:

 Македонски језик, као назив за посебан јужнословенски језик, којим говоре етнички Македонци
 Језик античких Македонаца, варијанта старогрчког језика, којом су говорили антички Македонци
 Македонски језици у демолингвистичком смислу, језици који се говоре на просторима Македоније

Види још 
 Македонци (вишезначна одредница)
 Македонија (вишезначна одредница)
 Македонски језици (вишезначна одредница)